Gutman ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Gutman (1928–1985), US-amerikanischer Historiker
 Howard Gutman (* 1956), US-Diplomat und ehemaliger Botschafter der USA in Belgien
 Ilja Semjonowitsch Gutman (1918–1999), sowjetischer Regisseur und Kameramann von Dokumentarfilmen
 Israel Gutman (1923–2013), israelischer Historiker
 Jorge Castañeda Gutman (* 1953), mexikanischer Politiker und Publizist, siehe Jorge Castañeda
 Klemen Gutman (* 1978), slowenischer Squashspieler
 Lev Gutman (* 1945), deutscher Schachspieler
 Natalja Grigorjewna Gutman (* 1942), russische Cellistin
 Piotr Gutman (* 1941), polnischer Boxer
 Roy Gutman (* 1944), US-amerikanischer Journalist und Autor

Gutman ist der Name folgender Orte
 Gutman (Ohio)

Siehe auch:
 Gutmann
 Guttman
 Guttmann
 Goodman
 Guthmann